Паровоз (Чилин) — уменьшенная копия паровоза ж.д.

История 
Строился 10 лет. Действует на узкоколейной частной ж.д. в селе Ульяновка, ЛО. Перве паровоз, за 63 года, строеный после выпуска последнего паровоза Коломенским заводом в июне 1956 года. Авторы Павел Чилин/инженер и органостроитель / и ремонтник паровозов Сергей Терехов.

ТТД 
Скорость до 30 км на прямом участке пути, 5-10 лошадиных сил, вес 900 кг. Топка дровами.

Ссылки 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=iGX-HOThZvY

Вид паровоза https://www.youtube.com/watch?v=gDI8NZXJUkk

Примечания 

Паровозы
Узкоколейные железные дороги